Der Begriff Jingzhe kann für folgendes stehen:

 Jingzhe (Film), einen 2004 erschienenen, chinesischen Film
 Jingzhe (Jahreseinteilung), der dritte von 24 Jahreseinteilungen des Ostasiatischen Kalenders
 Jingzhe (Zeitung), eine von 1937 bis 1940 erscheinende, anarchistische chinesische Zeitung